Pezizomycótina — подотдел грибов отдела аскомицетов. Ранее принимался в качестве класса эуаскомице́тов (). Самый многообразный из подотделов, включает более 32 тысяч описанных видов.

Включает все виды аскомицетов, образующие мицелий и плодовые тела, за исключением Neolecta.

Характеристика 
Большинство видов — мицелиальные организмы, некоторые имеют фазу одноклеточных почкующихся дрожжей. Гифы с простыми септами с одной порой, рядом с которой располагаются тельца Воронина. В клетках, как правило, содержится по одному гаплоидному ядру.

Многие виды обладают плеоморфным жизненным циклом с телеоморфной стадией (может отсутствовать) и одной или несколькими анаморфными стадиями (также могут отсутствовать). Телеоморфы образуют плодовые тела — апотеции, перитеции, клейстотеции, аскостромы. Аски по строению и способу разрушения стенок делятся на оперкулятные, иноперкулятные, прототуникатные, унитуникатные и битуникатные.

Таксономия 
, Myconet 1: 9 (1997).

Классы 
 
 
клада Leotiomyceta

Примечания

Ссылки 
 

Аскомицеты